En Pologne,  Wiśniówka peut faire référence à :

 Wiśniówka, un village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Wiśniówka, un village de la voïvodie de Lublin
 Wiśniówka, un village de la voïvodie de Poméranie
 Wiśniówka, un village de la voïvodie de Sainte-Croix